VASP steht für:
 Value-added Service Provider, Telekommunikations-Dienstleister mit Mehrwertdiensten, siehe Mehrwertdienst (Telekommunikation)
 Vasodilatator-stimuliertes Phosphoprotein, Begriff aus der Zellbiologie
 Viação Aérea São Paulo, ehemalige brasilianische Fluggesellschaft
 Vienna Ab initio Simulation Package, Softwarepaket zur Modellierung und Berechnung der Elektronenstruktur von Festkörpern

Siehe auch:
 WASP

Abkürzung